Wickeltechnik bezeichnet:
 Spulenwickeltechnik, ein Verfahren zum Aufwickeln eines elektrischen Leiters
 eine elektrische Verbindungstechnik, siehe Wickelverbindung

Siehe auch:
 Wickelverfahren, Produktionstechnik für Rohre aus Faser-Kunststoff-Verbund